wektor – istotny w matematyce elementarnej, inżynierii i fizyce obiekt mający moduł, kierunek i zwrot

Matematyka i fizyka 
 wektor swobodny – wektor, który nie ma punktu przyłożenia
 wektor zaczepiony – para punktów
 pseudowektor
 wersor

Niektóre wektory w matematyce i fizyce:

 czterowektor
 wektor Blocha
 wektor falowy
 wektor główny
 wektor losowy
 wektor normalny
 wektor powierzchniowy
 wektor Poyntinga
 wektor Riemanna-Silbersteina
 wektor stanu
 wektor własny
 wektor wodzący

Informatyka 
 wektor (informatyka) – struktura danych, inaczej zwana tablicą,
 wektor (wirusy komputerowe) – sposób infekcji zaatakowanego komputera np. przepełnienie bufora, JavaScript w wiadomości HTML, błędy protokołu sieciowego.

Genetyka, biologia i medycyna 
 wektor genetyczny (wektor DNA) – w inżynierii genetycznej, organizm lub cząsteczka zdolna do przeniesienia fragmentu DNA do komórki biorcy; w szczególności:
 wektor binarny
 wektor ekspresyjny
 wektor klonujący
 wektor plazmidowy
 wektor wahadłowy
 wektor (medycyna) – organizm przenoszący pasożyta lub drobnoustrój zakaźny.

Zobacz też 
 funkcja wektorowa
 miara wektorowa
 wiązka wektorowa
 grafika wektorowa